Déri Tibor
 Déri Tibor (1957) sportorvos, sportvezető
 Déri Tibor (1917–2003) közlekedésmérnök
 Déri Tibor (1985) politikus, tanár megújuló energetikai és környezetvédelmi szakember
Déry Tibor
 Déry Tibor (1894–1977) Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar író, költő